Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala treći rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 1995./96. Liga je bila podijeljena u četiri skupine - Istok, Jug, Sjever i Zapad, a sudjelovalo je ukupno 39 klubova.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Povezani članci 
 1. A HRL za žene 1995./96.
 1. B HRL za žene 1995./96.
 Hrvatski rukometni kup za žene 1995./96.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

1995-96
ž-2